Résurgence peut faire référence à :

Hydrographie 
 La résurgence est la réapparition à l'air libre d'un réseau hydrographique souterrain, parfois nommée exsurgence ;

Expression 
 au fait de surgir de nouveau, de réapparaitre ;

Média 
 Resurgence est un magazine bimestriel britannique (écologie, art, spiritualité) ;

Notes et références